Lorna Doone (roman), een roman van R.D. Blackmore
Lorna Doone (1912), een film van Wilfred Noy
Lorna Doone (1922), een film van Maurice Tourneur
Lorna Doone (1934), een film van Basil Dean
Lorna Doone (1951), een film van Phil Karlson
Lorna Doone (1990), een film van Andrew Grieve
Lorna Doone (2001), een film van Mike Barker